Czarny Róg ist ein polnischer Ortsname:
 Czarny Róg (Ostróda), Weiler im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Czarny Róg (Pisz), Weiler im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Faulbruchswerder, Kreis Johannisburg, Ostpreußen